Реджинальд Джозеф Смит (; 7 января 1903, Торонто — 24 августа 1963, Монреаль) —  канадский хоккеист, игравший на позиции нападающего; двукратный обладатель Кубка Стэнли в составе клубов «Оттава Сенаторз» (1927) и «Монреаль Марунз» (1935). Олимпийский чемпион-1924 в Шамони в составе сборной Канады.

Карьера

Клубная 
Начал свою карьеру в любительской команде «Торонто Гранитес». с который он выиград два Кубка Аллана в 1922 и 1923 годах. В 1924 году присоединился к клубу «Оттава Сенаторз», с которой в 1927 году завоевал Кубок Стэнли.
 
По окончании сезона из-за финансовых проблем «Сенаторз» был продан в «Монреаль Марунз», где составил сильнейшую тройку нападения с Нелсом Стюартом и Альбертом Сибертом, которую называли «Линия S». Став капитаном «Марунз» в 1935 году он завоевал свой второй Кубок Стэнли в карьере.

В дальнейшем играл за «Бостон Брюинз» (1936—1937) и «Нью-Йорк Американс» (1937—1941), после чего завершил свою карьеру игрока.

Международная 
В составе сборной Канады на ОИ-1924 в Шамони стал олимпийским чемпионом; на турнире заработал 33 очка (17+16).

Смерть и признание 
Скончался 24 августа 1963 года на 61-м году жизни в Монреале от сердечного приступа.  В 1972 году после смерти он был введён в Зал хоккейной славы.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Хоккеисты Канады
Хоккейные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1924 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1924 года
Олимпийские чемпионы от Канады
Олимпийские чемпионы по хоккею с шайбой
Игроки «Торонто Гранитес»
Игроки «Оттава Сенаторз» (1883—1934)
Игроки «Монреаль Марунз»
Игроки «Бостон Брюинз»
Игроки «Нью-Йорк Американс»
Зал славы хоккея с шайбой
Обладатели Кубка Стэнли
Умершие от сердечно-сосудистых заболеваний